Schilfsee ist der Name folgender Gewässer:

 Schilfsee (Gommern)
 Schilfsee (Troisdorf)